Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Baltic Cup 2012. Die Mannschaften sind alphabetisch sortiert.

Teilnehmer

Estland 
Der estnische Nationaltrainer Tarmo Rüütli nominierte 32 Spieler.

Finnland 
Der finnische Nationaltrainer Mixu Paatelainen nominierte 24 Spieler.

Lettland 
Der lettische Nationaltrainer Aleksandrs Starkovs nominierte 22 Spieler.

Litauen 
Der litauische Nationaltrainer Csaba László nominierte 28 Spieler.

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Kaderliste